Allen West – chitarrista statunitense
 Allen West – criminale statunitense
 Allen West – politico statunitense
 Allen West – tennista statunitense